Томас Соарес да Силва (Зизиньо) (; 14 сентября 1921, Сан-Гонсалу (штат Рио-де-Жанейро) — 8 февраля 2002, Нитерой) — бразильский футболист, нападающий, игрок национальной сборной.

Биография

Клубная карьера 
С 15-летнего возраста Зизиньо был членом клуба «Кариока», организованном его отцом, а в 17 лет перешёл в «Бирон», пробыв там 4 месяца. Затем Зизиньо стал пробиваться во взрослые клубы, но и в «Америке» и в «Сан-Кристовао» от него отказались. Тогда Зизиньо в 1939 году решил попробоваться во «Фламенго», провёл за клуб одну тренировку, и тут произошло следующее: во время матча с аргентинским «Индепендьенте» за 10 минут до конца встречи травму получил знаменитый Леонидас. Тренер Флавио Кошта рискнул выпустить 18-летнего Зизиньо, и не ошибся: бразилец забил 2 мяча. С игроком был подписан контракт и именно он стал преемником «Чёрного алмаза». В 1940-ом Зизиньо впервые привлекается в сборную Рио, а 1942—1944 годы называют «золотой трёхлеткой» в истории Фламенго: в эти годы клуб три раза подряд побеждал в чемпионате Рио.

Незадолго до чемпионата мира 1950 Зизиньо неожиданно перешёл в «Бангу». Это решение президента «Рубронегрос» Дарио де Мело Пинто крайне разозлило Зизиньо: «Мне пару раз приходилось играть за вас со сломанной ногой. А вы меня продали за моей спиной, поставив перед фактом…» «Бангу» был гораздо более скромным клубом, чем «Фламенго».

В 1957 Зизиньо перешёл в «Сан-Паулу» и в этом же году выиграл с этим клубом Чемпионат Сан-Паулу, но вскоре был вынужден покинуть команду: клуб наложил на него штраф за «ночную вылазку», пресса начала травлю на игрока, и форвард решил сам уйти в неприметную «Уберабу» по просьбе партнёра по сборной Бразилии образца 1950-го года Данило. Наконец, свою карьеру Зизиньо закончил в 41-летнем возрасте в чилийском «Аудакс Итальяно», выполняя обязанности играющего тренера.

Выступления за сборную 
Зизиньо участвовал на домашнем для Бразилии чемпионате мира 1950. Первые два матча против Мексики и Швейцарии нападающий пропустил из-за лёгкой травмы. Незадолго до начала матча, в котором бразильцам противостояла сборная Югославии, капитан команды с Балкан Райко Митич, разминаясь в подтрибуном помещении, ударился о железный крюк. Футболисту необходимо было оказать медицинскую помощь, но бразильцы настояли, чтобы валлийский судья Гриффитс начал игру в положенное время — в итоге уже на 4-й минуте Адемир с паса Зизиньо забил гол в ворота ослабленных югославов. Возможно, чтобы исправить эту несправедливость, судья отменил следующий гол Зизиньо, но Мастер Зиза вскоре забил снова, и в итоге бразильцы победили со счётом 2:0, что позволило им выйти в финальную группу. Однако чемпионат мира в итоге выиграл Уругвай.

За год до этого Зизиньо выиграл Чемпионат Южной Америки, и позже неоднократно участвовал в этом турнире.

Тренерская карьера и окончание жизни 
Помимо вышеупомянутого пребывания в чилийском «Аудакс Итальяно», где Зизиньо выполнял обязанности играющего тренера, бразилец также тренировал «Америку» из Сан-Паулу, «Бангу», «Васко да Гама» и олимпийскую сборную Бразилии, с которой он выиграл Панамериканские игры 1967 года. Однако в целом его тренерская карьера была не такой удачной, как игровая.

Знаменитый форвард также написал автобиографию под названием «Местре Зиза: правда и ложь футбола».

В 2002 году Зизиньо скончался в Нитерое в возрасте 80 лет.

Достижения и рекорды

Командные 
 Серебряный призёр чемпионата мира 1950.
 Чемпион Южной Америки: 1949.
 Серебряный призёр чемпионата Южной Америки: 1945, 1946, 1953, 1957.
 Финалист Кубка Рока: 1945.
 Чемпион штата Рио-де Жанейро: 1942, 1943, 1944.
 Чемпион штата Сан-Паулу: 1957.
 Победитель Панамериканских игр 1967 года. в качестве тренера

Личные 
 Лучший бомбардир в истории Кубка Америки — 17 мячей (вместе с Роберто «Тучо» Мендесом).
 Лучший игрок чемпионата мира 1950.
 Лучший игрок Чемпионата Южной Америки 1949 года.
 Лучший футболист чемпионата Рио-де Жанейро 1955 года.
 Зизиньо со 145-ю мячами занимает 8-е место в списке бомбардиров «Фламенго» всех времён.

Примечания

Источники 
 Зизиньо. Кумир самого Пеле // Игорь Гольдес. 100 легенд мирового футбола. Выпуск второй. М., 2003. С. 22-28.

Ссылки 
 Зизиньо на сайте «Футбол Бразилии»
 Зизиньо на сайте «Футболисты мира»

Футболисты Бразилии
Игроки сборной Бразилии по футболу
Игроки ФК «Фламенго»
Игроки ФК «Бангу»
Игроки ФК «Сан-Паулу»
Игроки ФК «Убераба»
Игроки ФК «Аудакс Итальяно»
Футбольные тренеры Бразилии
Тренеры ФК «Бангу»
Тренеры ФК «Васко да Гама»
Чемпионы Южной Америки по футболу